Miejscowości w USA:
 Reedsburg – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Reedsburg – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Reedsburg (ang. Reedsburg Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk